Time After Time ist der Titel folgender Werke:

 Time After Time (Roman), Roman von Karl Alexander (1979)
 Time After Time, Originaltitel von Flucht in die Zukunft, US-amerikanischer Film von Nicholas Meyer (1979)
Time After Time (Jazz-Titel), Jazzstandard (Musik Jule Styne, Text Sammy Cahn, 1947)
 Time After Time (Lied), Lied von Cyndi Lauper (1983)
 Time After Time (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)